La First Division 1920-1921 è stata la 29ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 21 agosto 1920 e il 7 maggio 1921 e concluso con la vittoria del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Joe Smith () con 38 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1920-1921
FA Cup 1920-1921

Collegamenti esterni

Calcio nel 1920
Calcio nel 1921
1920